La palabra rama hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Biología 
 rama es una parte de una planta.
 rama de olivo, símbolo mundial de la paz
 rama, nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
 Rama chandramara, especie de peces de la familia Bagridae.
 rama colateral, en Medicina y Biología, rama lateral de pequeño calibre de un vaso o un nervio.

Religión 
 Rama, uno de los dioses más populares de la India, séptimo avatar del dios Visnú.
 La rama, una tradición de Veracruz (México) relacionada con la Navidad.

Política 
 Rama I, rey tailandés, y por este, el título ostentado por sus sucesores.
 Rama V Chulalongkorn, rey tailandés.

Geografía 
 Rama, una aldea en Israel.
 Cayo Rama o Rama Cay, una localidad en Nicaragua, habitada por la etnia rama.

Física 
 Rama, En electromagnetismo una de las partes que componen un circuito eléctrico.

Tecnología 
 Rama, una copia de los archivos de un repositorio.

Además 
 rama, pueblo indígena de Nicaragua.
 rama, un idioma indígena de Nicaragua perteneciente a la familia de lenguas chibcha.
 Rama, nave espacial de la serie de novelas de Arthur C. Clark y Gentry Lee:
 Cita con Rama (1972).
 Rama II (1989).
 El jardín de Rama (1991).
 Rama revelada (1993).
 Rama, grupo musical chileno de nu metal.
 rama, marco metálico usado en impresión.
rama horizontal, una de las fases tardías de la evolución de las estrellas.
rama asintótica gigante, periodo de la evolución estelar.
rama de Nápoli, dulce típico de Catania.